Con Stabia Calcio ci si può riferire alle varie squadre calcistiche con sede nella città italiana di Castellammare di Stabia (NA).

Con tale termine ci si può riferire anche ai vari club che nel corso degli anni hanno rappresentato la prima squadra della città stabiese.

Calcio
Football Club Stabiese (nata nel 1907 come Stabia Sporting Club), dal 1907 al 1933
Associazione Calcio Stabia, dal 1933 al 1953
Associazione Calcio Juve Stabia (fino al 1996 Società Sportiva Juventus Stabia), sorta nel 1937 è primo club cittadino dal 1953 al 2001.
Società Sportiva Juve Stabia (fondata nel 2002 come Comprensorio Stabia), dal 2002 ad oggi.

Calcio a 5
Stabia Calcio a 5